Джек Джонсон: Джонсон, Джек (1878—1946) — американский боксёр-профессионал.
 Джонсон, Джек (род. 1987) — американский хоккеист, вице-чемпион Олимпийских игр 2010 года.
 Джонсон, Джек Хоуди (род. 1975) — американский музыкант.
 Джонсон, Джек Эдвард (род. 1996) — американский хип-хоп/рэп певец.